Teague kapitány karaktere a Walt Disney 2007-es A Karib-tenger kalózai: A világ végén filmjében tűnik fel. Ő Jack Sparrow apja. A The Rolling Stones-os Keith Richards játssza. 

Keith Richards eredetileg már A Karib-tenger kalózai: Holtak kincse címen bemutatott, A Karib-tenger kalózai trilógia második részét képező filmben is szerepelt volna, de megsérült.

Külső hivatkozások
Teague at the Pirates of the Caribbean wiki
Keep to the Code

A Karib-tenger kalózai
Kitalált kalózok